Ivdel (rivier), een rivier in Rusland
 Ivdel (stad), een stad aan deze rivier